Codd peut être :

Patronyme 

 Edgar Frank Codd (1923-2003), informaticien britannique
 on lui doit les 12 règles de Codd
 , (1832-?), architecte anglais néogothique
 Hiram Codd, (1838-1887), inventeur et ingénieur anglais
 on lui doit la bouteille Codd
 , (1908-1999), taxonomiste sud-africain